

Chimica
Pirani – composti eterociclici

Persone
Amina Pirani Maggi, pseudonimo di Anna Maria Maggi (1892-1979) – attrice italiana di teatro, cinema e televisione
Emma Coen Pirani (1910-1999) – bibliotecaria e saggista italiana
Felix Pirani (1928-2015) – fisico britannico
Gabriel Pirani (2002) – calciatore brasiliano
Marcello Pirani (1880-1968) – fisico tedesco
Marina Pirani (1962) – ex cestista italiana
Mario Pirani (1925-2015) – giornalista, economista e scrittore italiano
Quadrio Pirani (1878-1970) – ingegnere e architetto italiano